TJ Uhelné sklady Praha je historický název těchto klubů:
TJ Uhelné sklady Praha (lední hokej) – zaniklý hokejový klub
SK Uhelné sklady Praha – fotbalový klub